Цюрих:
 Цюрих — город на северо-востоке Швейцарии.
 Цюрих — немецкоязычный кантон на северо-востоке Швейцарии.
 Цюрих — округ в Швейцарии.
 Цюрих — коммерческий аэропорт, расположенный в пределах кантона Цюрих, Швейцария.
 Цюрих — футбольный клуб из швейцарского города Цюрих.
 Цюрих — прежнее название бывшей колонии и села Зоркино в Саратовской области (Россия).
 Цюрих — швейцарская страховая компания, представленная во многих странах мира, включая Россию.

См. также 
 Цюрих Лайонс («Цюрихские Львы») — прежнее название ЦСК Лионс, профессионального хоккейного клуба, представляющего город Цюрих.